The Castle steht für:

 The Castle (Fife), Wohngebäude in Elie and Earlsferry, Schottland
 The Castle (St. Helena), Gebäude auf St. Helena
 The Castle (Neuseeland), Insel der Chathaminseln
 The Castle (Washington), Berg im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 The Castle (Musical), Musical von Thomas Schmidt (2002) 

im NRHP gelistete Objekte:
 The Castle (Kalifornien), NRHP-Nr. 78000749
 The Castle (Massachusetts), NRHP-Nr. 79000359